Kern
 Atoomkern, vaak in de wetenschappelijke literatuur aangeduid als core
 Kernel of core, in de informatica de kern van een besturingssysteem
 Een fysiek onderdeel waaruit multicore-cpu's zijn opgebouwd, zie Multikernprocessor

Muziek en film
 Core (album)
 The Core

Processoren
 Intel Core
 Intel Core 2
 Intel Core i3
 Intel Core i5
 Intel Core i7

Computerspel
 Core (computerspel), een computerspel van het genre actiespel

Ander
 Windows ontwikkelings platform .NET Core